Гомалоцефа́л, или гомалоцефале (, от , homalos — «ровный», и , kephalē — «голова») — род динозавров, принадлежащих к инфраотряду пахицефалозавров, которые жили в верхнемеловую эпоху (83,6—66,0 млн лет назад) на территории современной Монголии.

Описание 
Животное было травоядным, и достигало 1,8 метра в длину. На голове имелось костное утолщение, похожее на шлем. Это яркая черта группы пахицефалозавров.

Систематика и филогения 
Род был описан в 1974 году и состоит из единственного вида Homalocephale calathocercos, хотя это может быть синонимом (или ювенильной формой) преноцефале (Prenocephale).

Кладограмма по филогенетическому анализу Д. К. Эванса и соавторов (2013):

Палеоэкосистема 
Вместе с гомалоцефале в Нэмэгэтинской котловине были найдены другие динозавры, в числе которых родственный преноцефале, крупный хищный тарбозавр, обладавший длинными когтями теризинозавр, утконосый завролоф, а также различные завроподы, орнитомимозавры, овирапторозавры и птицы. Помимо динозавров в котловине найдены окаменелости черепах, ящериц и крокодиломорфов. Все эти животные обитали на берегах обширных постоянных водоёмов.

Примечания

Литература 
 T. Maryanska and H. Osmolska. 1974. Pachycephalosauria, a new suborder of ornithischian dinosaurs. Palaeontologia Polonica 30:45-102
 Z. Kielan-Jaworowska. 1984. A caccia di dinosauri nel deserto di Gobi [Hunting dinosaurs in the Gobi Desert]. In G. M. Ronzoni, M. L. Greggio, & T. B. Guarinoni (eds.), Sulle Orme dei Dinosauri 87-109
 R. L. Carroll. 1988. Vertebrate Paleontology and Evolution 1-698
 R. M. Sullivan. 2006. A taxonomic review of the Pachycephalosauridae (Dinosauria: Ornithischia). In S. G. Lucas and R. M. Sullivan (eds.), Late Cretaceous Vertebrates from the Western Interior. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin 35:348-365
 R. J. Butler, P. Upchurch, and D. B. Norman. 2008. The phylogeny of ornithischian dinosaurs. Journal of Systematic Palaeontology 6(1):1-40

Пахицефалозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1974 году